Флаг Ладу́шкинского городского округа — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Калининградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней белого (шириной 2/3 от ширины полотнища), средней зелёного и нижней синего (каждая шириной 1/6 от ширины полотнища, разделены волнисто) цветов. В центре полотнища фигура герба города Ладушкин: вырастающий из зелёной полосы и расположенный на белой полосе старый дуб со стволом и ветвями коричневого цвета и кроной зелёного цвета».

Обоснование символики 
Флаг отражает своеобразие географического положения и неповторимую, уходящую в глубину веков историю Ладушкина. В городе находится 900 летний дуб-великан.

Синяя волнистая полоса символизирует Калининградский залив, у берегов которого и стоит город.

Примечания